W myślistwie:
 kniejówka (broń) – rodzaj strzelby
 trąbka sygnałowa